Калуђеровац може бити:

 Калуђеровац (Перушић), насељено мјесто у општини Перушић, Лика, Република Хрватска
 Калуђеровац (језеро), језеро у саставу Плитвичких језера, Лика, Република Хрватска